Uza kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Uza (vattendrag i Vitryssland), Homels voblast,

Frankrike 

 Uza, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Belarusförgreningar